Итеа може да се отнася за:

 Върбени с гръцко име Итеа, село в дем Лерин, Гърция
 Итеа със старо име Върбово, село в дем Гревена, Гърция